Куп Русије у кошарци () је годишње кошаркашко такмичење у Русији. Прво издање приређено је 2000. године, али се тек од 2003. одржава редовно и на годишњем нивоу. Организацијом се бави Кошаркашки савез Русије.

Досадашња финала 

 У загради поред сезоне се налази град у коме је одржан завршни турнир Купа Русије закључно са сезоном 2012/13. У сезони 2013/14. у финалу се играо двомеч на домаћем и гостујућем терену.

Успешност клубова

Види још 
 Професионална кошаркашка лига Русије
 ВТБ јунајтед лига

Спољашње везе 

 Кошаркашки савез Русије - званичан сајт

Национална кошаркашка куп такмичења
Кошарка у Русији